

Prénom 
 Marjan Luif : actrice néerlandaise
 Marjan Manfreda : joueur slovène de hockey sur glace
 Marjan Marković : joueur serbe de football
 Marjan Gerasimovski : joueur macédonien de football

Nom 
 Marie-Luise Marjan : actrice allemande

Lieux 
 Marjan : colline dominant la ville de Split, en Croatie
 Marjan est un lion détenu par le zoo de Kaboul

Autres
Marjan (chanteuse)
Marjan (film)